Myrsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Myrsjön, Småland, sjö i Uppvidinge kommun,  (9,65 ha)
Myrsjön (Hjulsjö socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (11,1 ha)
Myrsjön (Norbergs socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun, 
Västra Myrsjön, sjö i Hällefors kommun,  (18,5 ha)
Östra Myrsjön, sjö i Hällefors kommun,  (27 ha)
Myrsjön, Uppland, sjö i Nacka kommun,  (11,5 ha)
Myrsjön (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (88,7 ha)
Myrsjön (Stavnäs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (15,3 ha)
Myrsjön (Hanebo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (9,33 ha)
Myrsjön (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (50,5 ha)
Inre Myrsjön, sjö i Skellefteå kommun, 
Yttre Myrsjön, sjö i Skellefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn